Kluge bezeichnet:

 einen Familiennamen, siehe Kluge (Familienname)
 ein etymologisches Wörterbuch, siehe Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache
 Die Kluge, eine Oper von Carl Orff
 Kluge Klaviaturen auch Kluge Keys, eine Tochtergesellschaft von Steinway & Sons

Siehe auch:
 Kluge-Preis, internationaler Wissenschaftspreis